Anton Drexler (1884-1942), homme politique allemand.
 Clyde Drexler (né en 1962), joueur de basket-ball de la NBA.
 Kim Eric Drexler (né en 1955), ingénieur américain.
 Jorge Drexler (né en 1964), compositeur et médecin uruguayen.
 Rosalyn Drexler, peintre, catcheuse, romancière et dramaturge américaine.

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien